Hamor – miejscowość w Niemczech
 Hamor – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich